GPM est un sigle, qui peut signifier :
 , une unité de débit volumique du système impérial ;
 gardien de police municipale, un agent de police municipale (France) ;
 gaz parfait monoatomique, un gaz parfait qui est aussi un gaz monoatomique ;
 , un logiciel qui offre une prise en charge des périphériques de souris dans les consoles virtuelles Linux ;
 , le programme spatial de mesure des précipitations de la NASA ;
 Grand Prix Masters, une compétition automobile de monoplaces réservée aux anciens pilotes de Formule 1 ;
 Team GPM, l'équipe de Formule 1 ayant terminé en première place de la course Grand Prix Masters du  ;
 groupe de peloton mobile, une unité de la Gendarmerie mobile française comparable aux PI2G ;
 groupe Pasteur Mutualité, un groupe mutualiste d'assurances destinées aux professionnels de santé ;
 Grand Prix de la montagne, un classement récompensant le meilleur grimpeur d'une course cycliste.
 Grand Port Maritime